Sachsenhausen se poate referi la mai multe locuri din Germania:
 Sachsenhausen (Frankfurt pe Main), un cartier al orașului Frankfurt pe Main, Hessa
 Sachsenhausen (Oranienburg), un cartier al orașului Oranienburg, Brandenburg
 Lagărul de concentrare Sachsenhausen, un loc de detenție și exterminare (1936-1945) din Oranienburg, Brandenburg
 Sachsenhausen (Turingia), o comună din districtul Weimarer Land, Turingia
 Sachsenhausen (Waldeck), un oraș din districtul Waldeck, Hessa
Sachsenhausen se poate referi, de asemenea, la:
 Sachsenhausen, numele german al satului Săsăuș, comuna Chirpăr, județul Sibiu, România

Dezambiguizare